Wilts ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Wilts (* 1949), deutsche Politikerin (SPD)
 Erich Wilts (1942–2022), deutscher Segler und Fotograf
 Heide Wilts (* 1942), deutsche Ärztin, Seglerin und Autorin

Siehe auch:
 Wilz
 Wiltz (Begriffsklärung)
 Wilt